skórnik (Stereum) – rodzaj grzybów z rodziny skórnikowatych 
 Skórnik – wzgórze we Wrocławiu